Francesco Ragonesi (1850-1931) – cardinale e arcivescovo cattolico italiano
 Remigio Ragonesi (1921-2000) – arcivescovo cattolico italiano
 Renzo Ragonesi (1943) – ex calciatore e allenatore di calcio italiano